Sankt Peder eller S:t Peder kan syfta på;

 Sankt Peders socken – en socken i Västergötland
 Sankt Peders landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
 Sankt Peders församling – en tidigare församling i Göteborgs stift och i Lilla Edets kommun –2010
 Sankt Peders kyrka – en kyrkobyggnad i Lödöse
 Sankt Peders distrikt – ett distrikt i Lilla Edets kommun och Västra Götalands län 2016–